South Carrollton ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 South Carrollton (Kentucky)
 South Carrollton (Missouri)
 South Carrollton (New York)